Алина Желиская () — польская актриса театра, кино и телевидения.

Биография 
Алина Желиская родилась 12 апреля 1905 г. в Гусятине. Дебютировала в фильме в 1932 г. Актриса театров во Львове, Быдгоще, Варшаве и Люблине. Выступала в спектаклях «театра телевидения» в 1965—1980 гг. Умерла 5 июня 1994 года в Гура-Кальварии.

Избранная фильмография 
  — Княгиня Лович / Księżna Łowicka
  — Десять процентов мне / 10% dla mnie
  — Его превосходительство субъект / Jego ekscelencja subiekt
  — Шпион в маске / Szpieg w masce
  — Дочь генерала Панкратова / Córka generała Pankratowa
  — Фред осчастливит мир / Fredek uszczęśliwia świat
  — Болек и Лёлек / Bolek i Lolek
  — Этажом выше / Piętro wyżej
  — Пламенные сердца / Płomienne serca
  — Забытая мелодия / Zapomniana melodia
  — Роль / Die Rolle (ФРГ / Польша)

Признание 
 1970 — Кавалерский крест Ордена Возрождения Польши.

Ссылки 
 Актриса на сайте filmpolski.pl 
 Актриса на сайте filmweb.pl 

Актрисы театра Польши
Актрисы телевидения Польши
Киноактрисы Польши